Niwa ou NIWA peut désigner :

Toponymie 

au  :
 le district de Niwa.

en Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Niwa, village du powiat de Lubaczów
 Niwa, village du powiat de Tarnobrzeg 

dans la voïvodie de Lublin
 Niwa, village du powiat de Puławy
 Niwa, village du powiat de Zamość 

dans d'autres voïvodies
 Niwa, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Niwa, village de la voïvodie de Łódź
 Niwa, village de la voïvodie de Mazovie
 Niwa, village de la voïvodie d'Opole

Sigle 
 Le  (ou NIWA), en Nouvelle-Zélande

Homonymie de patronyme